Nataša Lačen (ur. 3 grudnia 1971 w Ravne na Koroškem) – słoweńska biegaczka narciarska. Była uczestniczką Mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Falun (1993), Thunder Bay (1995), Trondheim (1997), Ramsau (1999), Lahti (2001) i Val di Fiemme (2003), a także Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano (1998) i Salt Lake City (2002).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Ravne na Koroškem
Urodzeni w 1971